Мураве́й — посёлок в Слюдянском районе Иркутской области. Входит в Утуликское муниципальное образование.

География 
Расположен на южном берегу озера Байкал в 19 км к северо-западу от центра муниципального образования, посёлка Утулик, на Транссибирской магистрали, по северной стороне федеральной автотрассы  «Байкал». В посёлке находится остановочный пункт ВСЖД Муравей.

История и этимология 
В 1866 году была основана почтовая станция Муравьёво-Амурская на Кругобайкальском тракте, названная в честь посетившего её генерал-губернатора Н. Н. Муравьева-Амурского. Затем она была переименована в Муравьёву. В начале XX века здесь прошла Транссибирская железнодорожная магистраль. В советское время посёлок получил название Муравей. Были попытки вернуть старое название Муравьёв-Амурский, однако они не увенчались успехом.

Население

Примечания 

Населённые пункты Слюдянского района
Населённые пункты на Байкале